Новоникольская — название населённых пунктов в России.

 Новоникольская — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Новоникольская — деревня в Сосновском районе Тамбовской области.
 Новоникольская — деревня в Нижнетавдинском районе Тюменской области.

См. также